Ez a lista a Subi-dubi dínók című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái